Oratorio di Santa Maria Addolorata – chiesa di Faido (Svizzera)
 Oratorio di Santa Maria Addolorata in Trastevere – chiesa di Roma (Italia)
 Oratorio di Santa Maria Addolorata – chiesa di Isella, frazione di Macugnaga (Svizzera)